Колдуэлл, Джозеф ()
  (1773—1835) — американский педагог, пресвитерианский служитель и математик.
  (1900—1977) — начальник отдела Западного полушария ЦРУ в 1950-х и 1960-х годах.